Александр Ионов: Ионов, Александр Иванович (1935—1994) — советский футболист.
 Ионов, Александр Михайлович (1880—1950) — генерал-майор; Войсковой атаман Семиреченских Казаков.